Тапихулапа () — небольшой городок в Мексике, в штате Табаско, входит в состав муниципалитета Такотальпа. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Город расположен на слиянии рек Охолотан и Аматан, в 20 км южнее муниципального центра, города Такотальпы, и в 75 км южнее столицы штата, города Вильяэрмосы.

Название Tapijulapa с языка науатль можно перевести как: место разбитых кувшинов.

История 
Поселение было основано в доиспанский период народом , и покорилось испанцами в 1531 году.

В 1575 году епископ Юкатана пастырь Диего де Ланда, в ходе своего визита по провинциям Табаско, посетил местные поселения: Такотальпу, Тапихулапу и Охолотан.

В 1633 году францисканские монахи основали монастыри в Охолотане и Попосе, откуда вели евангелизацию населения близлежащих деревень.

В 1934 году неподалёку от города была построена асьенда губернатора Табаско Томаса Гарридо, что повлияло на статус Тапихулапы — сюда было перенесено управление муниципалитетом, но в 1937 году оно вернулось в Такотальпу, после чего в Тапихулапе начался период упадка.

В 1979 году правительство штата приняло решение о возрождении былой славы города — улицы были вымощены камнем, фасады домов отреставрированы. Также было восстановлено ранчо бывшего губернатора Томаса Гарридо и проложены дороги до Такоталпы и Охолотана. Старания были вознаграждены и в 2008 году Министерство Туризма Мексики присвоило городу звание «Волшебный Городок».

Население

Достопримечательности 
Достопримечательностью является сам город, но в частности можно выделить:
 Церковь апостола Сантьяго, построенная в конце XVII века;
 Подвесной мост через реку Охолотан;
 Асьенда Вилья-Лус (бывшего губернатора Томаса Гарридо Канабаля);
 Пещера слепых рыб;
 Парк экотуризма «Колем-Хаа».

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Табаско